Kirchen (Sieg), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Efringen-Kirchen, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Verbandsgemeinde Kirchen, een Verbandsgemeinde in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Personen
Kim Kirchen, een Luxemburgse wielrenner